Hanford puede referirse a:

 Hanford Site, una extensión de terreno que ocupa 1.518 kilómetros cuadrados en el Condado de Benton, en la zona centro-sur del estado de Washington, EE. UU.
 Hanford (California), ciudad y sede del condado de Kings, estado estadounidense de California.
 Hanford (Washington), comunidad desaparecida en el condado de Benton, estado estadounidense de Washington.